Köcke ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Köcke (1874–1956), deutscher Maler und Grafiker
 Max Köcke-Wichmann (1889–1962), deutscher Maler und Lithograph